Otto Wilhelm Staël von Holstein kan syfta på:

* Otto Wilhelm Staël von Holstein (militär) (1668–1730) – svensk militär
 Otto Wilhelm Staël von Holstein (1802–1884) – svensk jurist och ämbetsman
 Otto Wilhelm Staël von Holstein (1834–1902) – svensk jurist och ämbetsman